Флаг муниципального образования Макушинский район Курганской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён решением Макушинской районной Думы от 15 марта 2019 года № 120 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 12274.

Описание 
Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба Макушинского района, выполненные зеленым, синим белым и желтым цветом. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую.

Символика 
Флаг Макушинского района создан на основе герба Макушинского района и повторяет его символику.

В основу композиции флага положены географические и богатые природные особенности Макушинского муниципального района. 

Волнистое деление флага на зеленый и синий (лазоревый) цвета аллегорически показывает основную отрасль экономики района - сельскохозяйственное производство (выращивание хлеба, производство мясо и переработку сельскохозяйственной продукции), а также многочисленные озера, богатые рыбой, где основной торговой маркой района является карась. 

Зеленые и синие (лазоревые) части флага тонко разделены белым цветом (серебром), образующим геральдическую фигуру - волнистый двойной крест. Плечи креста символизирует две основные магистрали, проходящие по Макушинскому району: с востока на запад - автомобильную и железнодорожную и пересекаемые с севера на юг автодорогой Казаркино-Сетовное, проходящей через районный центр город Макушино.

Каравай, как хлеб – символ богатого урожая и достатка, символ красоты конечного результата труда сельчан. Каравай с солонкой – традиционный символ гостеприимства и доброжелательности.

Примененные во флаге цвета символизируют:
 Лазурь (синий цвет) – символ постоянства и возрождения.
 Золото (желтый цвет) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая. 
 Серебро (белый цвет)– символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Использование флага 
Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Курганской области, флага Макушинского района и иных флагов производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспече-ния.

В знак траура флаг Макушинского района приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг установлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища флага крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища флага.

При вертикальном вывешивании флага Макушинского района, флаг должен быть обращен лицевой стороной к зрителям и свободным краем вниз.

Авторская группа 
 Идея флага: Константин Моченов (Химки) при участии Виктора Шмырева (Салехард).
 Художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва).
 Обоснование символики: Марина Кретова (Москва).

Примечания 

Макушинский район